Накараре има више значења:

 Накараре (Бокојна), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Накараре (Гвазапарес), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Накараре (Урике), насеље у савезној држави Чивава у Мексику